National Railway Museum, York, UK
 Nowe ruchy religijne (z ang. New religious movement)
 Norman Rockwell Museum
 N.R.M. – białoruski zespół rockowy